Бухарестский филармонический оркестр, собственно Оркестр филармонии имени Джордже Энеску () — румынский симфонический оркестр, основанный в 1868 году и базирующийся в Бухаресте.

Филармоническое общество Румынии () было создано и возглавлено Эдуардом Вахманом, молодым и амбициозным преподавателем незадолго до этого основанной Бухарестской консерватории. С 1889 года главной концертной площадкой оркестра стало новопостроенное здание Румынского Атенеума. Джордже Энеску, наиболее известный на международном уровне румынский композитор, начал своё сотрудничество с оркестром ещё 16-летним юношей, продирижировав в марте 1898 года своим первым сочинением, «Румынской поэмой»; после смерти Энеску в 1955 году оркестру было присвоено его имя.

Подъём оркестра и обретение им международной репутации было связано с именем Джордже Джорджеску, с самого начала 1920-х гг. внедрявшего в репертуар новейшие достижения мировой музыкальной мысли вплоть до произведений композиторов «Шестёрки». После изгнания Джорджеску в 1944 году, когда Румыния из союзника нацистской Германии превратилась в её противника и поспешила избавиться от ряда общественных и культурных фигур, успешных при прежнем курсе, оркестр вскоре оправился от потрясений под руководством молодого Константина Сильвестри, после эмиграции которого в коллектив вернулся Джорджеску.

Главные дирижёры 
 Эдуард Вахман (1868—1907)
 Димитрие Динику (1907—1920)
 Джордже Джорджеску (1921—1944)
 Джордже Коча (1944—1945)
 Эманоил Чомак (1945—1947)
 Константин Сильвестри (1947—1953)
 Джордже Джорджеску (1953—1964)
 Мирча Басараб (1964—1968)
 Думитру Капояну (1968—1972)
 Йон Войку (1972—1982)
 Михай Бредичану (1982—1990)
 Дан Григоре (1990)
 Кристиан Мандял (1991—2012)
 Кристиан Бадя (с 2012 г.)

Приглашенные Дирижёры 
Юрий Ботнари

Литература 
 V. Cosma. Filarmonica ‘George Enescu’ din Bucureşti (1868—1968). — Bucharest, 1968.

Ссылки 
 Официальный сайт  

Оркестры Румынии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1868 году
Музыкальные коллективы по алфавиту